Montebello puede referirse a:

 Montebello, localidad del estado de California, Estados Unidos de América;
 Montebello, localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos de América;
 Montebello, municipio del departamento de Antioquia, Colombia;
 Montebello, corregimiento del municipio de Cali, Colombia;
 Montebello della Battaglia, municipio de Lombardía, Italia;
 Montebello di Bertona, municipio de los Abruzos, Italia;
 Montebello Ionico, municipio de Calabria, Italia;
 Montebello sul Sangro, municipio de los Abruzos, Italia;
 Montebello Vicentino, municipio del Véneto, Italia;
 Montebello di Torriana, localidad de la Emilia-Romaña, Italia;
 Montebello, municipio de Canadá;
 Parque Nacional Lagunas de Montebello, en Chiapas, México;
 la batalla de Montebello;
 las islas Montebello, en Australia.